Stati Uniti d'America
 Onaway – città della Contea di Latah, Idaho
 Onaway – città della Contea di Presque Isle, Michigan